Жюли́ Дрейфу́с (; род. , , Франция) — французская актриса.

Биография 
Родилась в Париже. Свободно владеет французским, английским и японским языками. Дочь известной французской актрисы Паскаль Одре и племянница певца и музыканта Юга Офре. Дрейфус широко известна в Японии, где за работу на телевидении и роли в сериалах и кино получила статус «gaijin tarento» — «иностранная поп-икона». Западному зрителю известна по работе с режиссёром Квентином Тарантино, у которого она снялась в фильмах «Убить Билла» и «Бесславные ублюдки».

Фильмография

Ссылки 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино